Зареченское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — село Заречное.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 554 человека, в том числе 260 мужчин и 294 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Заречное
 Енисейка
 Запань
 Зыряновка
 Троицк
 Туманшет

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области